HN, Hn eller hn kan syfta på:

 HN – en svensk dagstidning, se Hallands Nyheter
 HN – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Honduras
 .hn – nationell toppdomän för Honduras